Jan Johansen (kanovaarder) (1944), Noors kanovaarder
 Jan Johansen (zanger) (1966), Zweeds zanger